Desa Gondoriyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gondoriyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,15, long 110,47), Jawa Tengah, 
 Desa Gondoriyo (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 111,20), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar